Fisketjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fisketjärnet, sjö i Färgelanda kommun,  (3,9 ha)
Fisketjärn (Grums socken, Värmland), sjö i Grums kommun,  (32,9 ha)
Fisketjärn (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Fisketjärnen, sjö i Älvdalens kommun, 
Fisketjärnarna, sjö i Bräcke kommun,

Se även
Fisktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn